О’Фланаган () — ирландская фамилия. Известные носители:

 О’Фланаган, Джеймс Родерик (1814–1900)  — ирландский писатель.
 О’Фланаган, Роберт Дермот (1901—1972) — прелат Римско-католической церкви.